Andrzej Jasiński (1932–1980) – polski zoolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 Andrzej Jasiński (ur. 1936) – pianista, profesor sztuk muzycznych
 Andrzej Jasiński (ur. 1968) – piłkarz
 Andrzej Jasiński (ur. 1973) – piłkarz
 Andrzej Jasiński – wojskowy w randze ppłk.